Вяземський Андрій Миколайович (1802–1856) — князь, генерал-майор, подільський губернатор 1852–1854 років
 Вяземський Олександр Олексійович (1727-1793) — один з довірених сановників Катерини II
 Вяземський Петро Андрійович (1792–1878) — князь, російський поет і критик
 Вяземський Терентій Іванович (1857-1914) — російський лікар-невропатолог, доктор медицини

 Вяземський — місто, районний центр, Хабаровський край, Росія